Шоткуса — топоним и гидроним в России:

 Шоткуса — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Шоткуса — посёлок при станции в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Шоткуса — железнодорожная платформа на линии Волховстрой I — Лодейное Поле.
 Шоткуса — река в Ленинградской области.
также:
 Нижняя Шоткуса — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

}